Андрић је презиме које по књизи Риста Милићевића „Херцеговачка презимена“ представља познати род у Херцеговини. Настањени су у невесињском, требињском и столачком крају.

Поријекло 
У Колешко код Невесиња су се доселили давно из Љубомира, а неке породице су из Колешког наставиле даље у Братач код Невесиња. У Љубомир су се Андрићи доселили из Црне Горе, а крсно име им је Јовањдан.

У Домановиће код Чапљине су се доселили из села Пијесци код Мостара и слава им је Ђурђевдан.

Данашња распрострањеност 
Андрића има у Мостару, Коњицу, Билећи и Требињу. Било их је и у Доњим Давидовићима код Билеће, али су одатле послије Другог свјетског рата одселили за Војводину.

Андрића има и у Завали и Голубинцу у Поповом пољу.

Види још 
 Српска презимена

Извори

Литература 
 

А